Черноярский — название населённых пунктов в России:

 Черноярский — посёлок в Моздокском районе Северной Осетии.
 Черноярский — посёлок в составе города Серов Свердловской области.

См. также 
 Черноярский район
 Черноярский сельсовет
 Черноярский уезд